Шмі́дель (, ; написання іншими мовами:  або Schmiedel, , , ) — єврейське і німецьке прізвище.

Відомі носії 
  (* 1934) — ізраїльський рабин, голова 
  (* 1993) — німецька плавчиня
 Шмідель Фелікс Якович (* 1955) — ізраїльський соціальний психолог, антрополог, хімік-технолог, методолог

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища